Life of Pi bezeichnet:

 den englischsprachigen Originaltitel des Romans Schiffbruch mit Tiger von Yann Martel
 die Romanverfilmung Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger von Ang Lee aus dem Jahr 2012